Always kan syfta på:

 Always (resebolag) – svenskt resebolag 1988-2006
 Always (damhygien) –  ett varumärke för damhygien-/intimhygienprodukter
 Always (film) – en amerikansk film från 1989
 Always (album av Aziza Mustafa Zadeh) – musikalbum från 1993
 Always (Arash sång) – en sång med Aysel & Arash, Azerbajdzjans bidrag till Eurovision Song Contest 2009